Leaflet — библиотека с открытым исходным кодом, написанная на JavaScript, предназначенная для отображения карт на веб-сайтах. Поддерживает большинство мобильных и стационарных платформ из числа тех, что поддерживают HTML5 и CSS3.

Наряду с OpenLayers и Google Maps API — одна из наиболее популярных картографических JavaScript-библиотек, использующаяся на таких крупных сайтах, как Flickr, Foursquare, Craigslist, Data.gov, IGN, проектах Викимедиа, OpenStreetMap, Meetup, WSJ, MapBox, CloudMade, CartoDB и других.

Автор библиотеки — киевлянин Владимир Агафонкин на момент выхода первой версии (2011) был сотрудником CloudMade, c 2013 перешёл в MapBox.

Leaflet позволяет разработчику, не знакомому с ГИС, легко отображать растровые карты, состоящие из маленьких фрагментов — тайлов, с, возможно, дополнительными слоями, накладываемыми поверх основного. Слои могут быть интерактивными, например, отображать подсказку при клике по маркеру.

Использование 

Типичное использование Leaflet заключается в привязке карты к какому-либо элементу веб-страницы, например, к блоку <div>, после чего к карте добавляются слои и маркеры.

 // create a map in the "map" div, set the view to a given place and zoom
 var map = L.map('map').setView([55.432, 37.654], 13);
 
 // add an OpenStreetMap tile layer
 L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', {
     attribution: '© <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'
 }).addTo(map);

Библиотека Leaflet доступна через переменную L.

Возможности 

Leaflet поддерживает слои Web Map Service (WMS), GeoJSON, векторные и тайловые слои. Многие другие типы слоёв поддерживаются дополнительными модулями.

Как и в других картографических веб-библиотеках, в Leaflet реализована следующая модель: отображается базовая карта с, возможно, растровыми и векторными слоями, накладываемыми поверх неё. Leaflet отлично поможет вам в создании карт любой сложности вместе с их данными. Благодаря понятному интерфейсу , работа в Leaflet будет вам ясна спустя пару часов использования и погружения в продукт.

Элементы 
Основные типы объектов Leaflet:
 Растровые типы (TileLayer и ImageOverlay)
 Векторные типы (Path, Polygon и специфические типы, такие как Circle)
 Групповые типы (LayerGroup, FeatureGroup и GeoJSON)
 Управляющие элементы (Zoom, Layers и т. д.)

Также существуют вспомогательные классы для управления проекциями, трансформаций и взаимодействия с объектной моделью документа (DOM).

Поддержка форматов ГИС 
Несколько стандартных форматов ГИС поддерживается ядром Leaflet, остальные — модулями.

Поддерживаемые браузеры 
Leaflet 0.7 поддерживает Chrome, Firefox, Safari 5+, Opera 12+ и IE 7—11.

Сравнение с другими библиотеками 

Leaflet обычно сравнивают с OpenLayers — обе являются открытым ПО, обе — клиентские библиотеки на JavaScript. Leaflet заметно компактнее, содержит около 7 тысяч строк против 230 тысяч у OpenLayers по состоянию на 2015. Leaflet занимает меньше места, чем OpenLayers (около 123 кБ против 423).

Также её сравнивают с проприетарной закрытой Google Maps API (впервые вышла в 2005) и Bing Maps API — они обе используют значительную часть на стороне сервера для предоставления таких услуг, как геокодировние, прокладка маршрутов, поиск и интеграция с дополнительным ПО, таким как Google Earth. Google Maps API дают скорость и простоту вместе с гибкостью, однако дают доступ только к сервисам Google Maps. Впрочем, DataLayer — часть Google’s API — позволяет использовать внешние данные.

История 
Leaflet появилась в 2010 как «Web Maps API» — библиотека на JavaScript для картографического провайдера CloudMade, где работал Владимир Агафонкин. В мае 2011 CloudMade объявил о выходе первого релиза Leaflet, написанного с нуля, но использующего фрагменты старого кода.
 0.1: 17 мая 2011
 0.2: 18 июня 2011
 0.3: 14 февраля 2012
 0.4: 30 июля 2012
 0.5: 17 января, 2013

В версии 0.5 появилась поддержка дисплеев с повышенной плотностью и различные улучшения пользовательского интерфейса.

 0.6: 26 июня 2013

В этой версии расширен ряд методов и событий API, улучшена юзабилити и добавлено сохранение GeoJSON. Она была завершена в ходе двухдневного код-спринта, поддержанного Mapbox.

 0.7: 22 ноября 2013

Релиз был сконцентрирован на устранении неполадок. Было объявлено, что в ходе переработки будет пропадать обратная совместимость.

 1.0: 27 сентября 2016

По сравнению с версией 0.7.7 было сделано более 400 изменений.

 1.1: 27 июня 2017
 1.2: 8 августа 2017
 1.3: 15 января 2018
 1.4: 30 декабря 2018
 1.5: 8 мая 2019
 1.6: 17 ноября 2019

См. также 
 OpenLayers

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Программное обеспечение
Библиотеки JavaScript
Веб-картография